Quatre-Février ou IV-Février ou 4-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

4 février :  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date

Graphies en français 

En France, 

 le  : Cernay, Guebwiller, Issenheim, Staffelfelden, Soultz-Haut-Rhin, Turckheim, villages du Haut-Rhin, sont libérés, à la fin de la seconde Guerre mondiale .
 le  : Un accident minier à la fosse de Fouquières fait 16 morts et 12 blessés.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 4 de Febrero » ou « Cuatro de Febrero »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 4 de Febrero, colonia La Conchita, délégation Álvaro Obregón, Ville de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
04